Exécutif Dehousse I
 Exécutif Dehousse II